Griffiths se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles L. Griffiths
 David Griffiths
 Graham C.D. Griffiths
 Ivor Griffiths
 Thomas A. Griffiths